УСП — аббревиатура, может означать:

УСП - Ушаровское сельское поселение
 УСП — Украинская социалистическая партия:
 Украинская социалистическая партия (1900) — партия, основана в 1900 в Киеве, деятельность вела на Правобережной Украине;
 Украинская социалистическая партия (1950) — объединение бывших укрсоцпартий: из Надднепрянщины.
 УСП — устройство для стыковки проводов.
 УСП — универсально-сборные приспособления — устройства, собираемые из комплекта (набора) взаимозаменяемых многократно используемых обычно стандартных (или унифицированных) деталей и узлов, служащие для установки и закрепления изделий при выполнении технологических операций обработки, сборки и контроля.
 УСП (Универсальное Санитарное Приспособление) — оборудование для приспособления немедицинских транспортных средств (автомобилей, автобусов, самолётов и т.д.) для перевозки лежащих раненых и больных на носилках:
 УСП-Г — модификация для грузовых автомобилей.
 УСП-1 (Унифицированный Стрелковый Прицел, первый образец) — советский оптический прицел для широкой номенклатуры стрелкового оружия производимого в странах ОВД.
УСП - Украинский социологический портал ( Український соціологічний портал usp-ltd.org )
УПС — укороченный стержень-поглотитель.

См. также 
 Университет Сан-Паулу
 Ускорение свободного падения